Нижче наведено список населених пунктів повіту Прахова, Румунія.

Прахова